Cheiridium är ett släkte av spindeldjur. Cheiridium ingår i familjen dvärgklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dvärgklokrypare
Cheiridium